Лечугиља има више значења:

 Лечугиља (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лечугиља (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лечугиља, Лас Которас (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лечугиља (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лечугиља (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лечугиља (Актопан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лечугиља (Хенаро Кодина), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику